Антиро () е село в Пинд и административен център на дем Аргития, част от Тесалия или по-точно от Северна Тесалия.

Старото име на селото е Буковица (). В близост до селото има две църкви посветени на Успение Богородично и Рождество Богородично, както и стар каменен мост характерен на османски Епир, датиращ още от 14 век. Има и две пещери.

Бележки 

Села в дем Аргития
Пинд
Села на Велика Влахия